Департамент Вьедма  () — департамент в Аргентине в составе провинции Чубут.

Территория — 12940 км². Население — 82883 человек. Плотность населения — 6,40 чел./км².

Административный центр — Пуэрто-Мадрин.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Чубут.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Рио-Негро
на востоке — с Атлантическим океаном
на юге — с департаментами Гайман, Росон
на западе — с департаментом Тельсен

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:
Пуэрто-Мадрин
Пуэрто-Пирамидес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Чубут